Zene
Scream, Michael Jackson és Janet Jackson amerikai énekesek duettje
Scream, amerikai hardcore punk/post-hardcore együttes
Scream, Ozzy Osbourne 2010-ben megjelent stúdióalbuma
Scream, a német Tokio Hotel együttes harmadik albuma
Scream (Tony Martin-album)
Scream (2NE1-dal)
Scream (Avenged Sevenfold-dal)
Scream (Billy Idol-dal)
Scream, az ICE MC második kislemeze a Cinema című stúdióalbumról
Scream (Master P-dal)
Scream, 1995-ben megjelent Michael Jackson dal
Scream, Sergey Lazarev orosz énekes dala a 2019-es Eurovíziós Dalfesztiválon
Scream (Timbaland-dal)

Egyéb
Scream, 1981-ben megjelent amerikai film
Scream (Marvel Comics)
Scream (televízióadó)